Uele (selon les normes de l’alphabet international africain), aussi Uélé (français dans l'ancien Congo belge) et Ouele (français, dans l'ancien Congo français) peut être :

Géographie :
 Uele, rivière de la République démocratique du Congo, affluent du fleuve Congo ; 

Administration :
 Bas-Uele, district de la Province Orientale et future province de la République démocratique du Congo ;
 Haut-Uele, district de la Province Orientale et future province de la République démocratique du Congo.

Économie :
 Chemins de fer des Uele, une entreprise de transports dans le Bas- et le Haut-Uele.